

Cabezas de serie 
{{columns-list|2|
  Horacio Zeballos Cuartos de final
  '''Rogério Dutra Silva (CAMPEÓN)
  Víctor Estrella Burgos  (Semifinales)
  Nicolás Kicker (Primera ronda)
  Bjorn Fratangelo Cuartos de final
  Henri Laaksonen  (Semifinales)
  Stefan Kozlov (Primera ronda)
  João Souza (Primera ronda)
}}

Cuadro
Clave

 Q = Clasificador (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 s = Partido suspendido

 w/o = No presentación
 Alt = Alternativo
 SE = Exención especial
 PR = Ranking protegido

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos
 Cuadrado Principal
 Clasificación

ATP Challenger Tour 2017
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Panamá 2017